С-75:

 С-75 — советский зенитно-ракетный комплекс.
 С-75 (ДПЛ) — советская подводная лодка проекта 613.